Восточная Амитха́ша — село в Агинском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Входит в состав сельского поселения «Амитхаша».

География 
Расположено на левобережье реки Аги, у ее притока Цаган-Улутай, между центральной частью села Амитхаша и кварталами посёлка Агинское.

История 
Основано в 2013 году.

В 2013 году из села Амитхаша выделено село Восточная Амитхаша.

Образование и именование населённого пункта проходило согласно следующим законодательным актам: Закон Забайкальского края от 25.12.2013г. № 922-ЗЗК; Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 18.12.2013 № 254; Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2015 г. № 636-р.

Население

Инфраструктура 
Конный клуб.

Социальные объекты (средняя общеобразовательная школа, детский сад, врачебная амбулатория, аптека, почтовое отделение) находятся в соседнем селе Амитхаша.

Транспорт 
Выезд на автомобильную дорогу федерального значения    Чита — Забайкальск — государственная граница с Китаем и на автодорогу регионального значения Агинское — Дульдурга.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района